Cadillac este un nume propriu francez care se poate referi la:

 Antoine Laumet de La Mothe, sieur de Cadillac, 1658 - 1730, militar și explorator francez, fondator al orașului Detroit, Michigan. 

 Cadillac, oraș în statul american Michigan. 

 Cadillac Mountain, cel mai înalt punct de pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii, situat pe insula Mount Desert Island, Maine, una dintre cele mai mari insule ale SUA. 

 Cadillac (automobil), marcă de vehicule de lux, fondată în 1903 de Henry M. Leland, actualmente parte a concernului General Motors.